2 miejscowości w Polsce: 
 Daniłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Daniłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
miejscowości na Białorusi

 Daniłowo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Daniłowo-Parcele